Дхакараву () — дха, четвёртая буква четвёртой варги алфавита каннада, обозначает придыхательный звонкий альвеолярный взрывной согласный [dh].

Кагунита: ಧಾ , ಧಿ , ಧೀ , ಧು , ಧೂ , ಧೃ , ಧೆ , ಧೇ , ಧೈ , ಧೊ , ಧೋ , ಧೌ .

Литература 
 Каннада-русский словарь. М. С. Андронов, М. А. Дашко, В. А. Макаренко Москва-1979

Каннада